Бойко Володимир Григорович (1959) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Бойко Володимир Григорович (1929—2009) — український вчений-фольклорист, літературознавець.
 Бойко Володимир Григорович — український фізик, кандидат наук, науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова

Сторінки зі списками однофамільців-тезок